693 Zerbinetta
 Zerbinetta – personaggio dell'opera lirica Ariadne auf Naxos